|-
| 5701 Baltuck || 1929 VS || 26 octombrie 1929 ||  || C. W. Tombaugh
|-
| 5702 Morando || 1931 FC || 16 martie 1931 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 5703 Hevelius || 1931 VS || 15 noiembrie 1931 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5704 Schumacher || 1950 DE || 17 februarie 1950 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 5705 Ericsterken || 1965 UA || 21 octombrie 1965 ||  || H. Debehogne
|-
| 5706 Finkelstein ||  || 23 septembrie 1971 ||  || 
|-
| 5707 Shevchenko ||  || 2 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 5708 Melancholia ||  || 12 octombrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 5709 Tamyeunleung ||  || 12 octombrie 1977 ||  || 
|-
| 5710 Silentium || 1977 UP || 18 octombrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 5711 Eneev ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 5712 Funke || 1979 SR || 25 septembrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5713 ||  || 21 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5714 Krasinsky || 1982 PR || 14 august 1982 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5715 Kramer ||  || 22 septembrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5716 Pickard || 1982 UH || 17 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5717 Damir ||  || 20 octombrie 1982 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5718 || 1983 PB || 4 august 1983 ||  || , 
|-
| 5719 Křižík || 1983 RX || 7 septembrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5720 Halweaver || 1984 FN || 29 martie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5721 ||  || 18 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5722 Johnscherrer || 1986 JS || 2 mai 1986 || Palomar || 
|-
| 5723 Hudson ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5724 || 1986 WE || 22 noiembrie 1986 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 5725 Nördlingen ||  || 23 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5726 Rubin ||  || 24 ianuarie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5727 ||  || 19 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5728 ||  || 20 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5729 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 5730 Yonosuke ||  || 13 octombrie 1988 ||  || 
|-
|  ||  || 4 noiembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5732 || 1988 WC || 29 noiembrie 1988 ||  || , 
|-
| 5733 || 1989 AQ || 4 ianuarie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 5734 Noguchi ||  || 15 ianuarie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 5735 Loripaul || 1989 LM || 4 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5736 Sanford || 1989 LW || 6 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5737 Itoh || 1989 SK || 30 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 5738 Billpickering ||  || 27 octombrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5739 ||  || 24 noiembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5740 Toutoumi ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 5741 Akanemaruta || 1989 XC || 2 decembrie 1989 ||  || , , T. Urata
|-
| 5742 ||  || 9 octombrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5743 Kato || 1990 UW || 19 octombrie 1990 || Susono || , 
|-
| 5744 Yorimasa || 1990 XP || 14 decembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 5745 || 1991 AN || 9 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 5746 || 1991 CK || 5 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 5747 ||  || 10 februarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5748 Davebrin || 1991 DX || 19 februarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5749 || 1991 FV || 17 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5750 Kandatai ||  || 11 aprilie 1991 ||  || , 
|-
|  || 1992 AC || 5 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 5752 || 1992 CJ || 10 februarie 1992 ||  || 
|-
| 5753 Yoshidatadahiko || 1992 EM || 4 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 5754 ||  || 24 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5755 ||  || 20 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 5756 Wassenbergh || 6034 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5757 Tichá || 1967 JN || 6 mai 1967 ||  || , 
|-
| 5758 Brunini ||  || 20 august 1976 || El Leoncito || 
|-
| 5759 Zoshchenko ||  || 22 ianuarie 1980 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 5760 Mittlefehldt ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5761 Andreivanov ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5762 Wänke ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 5763 || 1982 MA || 23 iunie 1982 ||  || , 
|-
| 5764 ||  || 10 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5765 Izett || 1986 GU || 4 aprilie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 5766 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5767 Moldun ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5768 Pittich ||  || 4 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5769 Michard || 1987 PL || 6 august 1987 || Caussols || 
|-
| 5770 || 1987 RY || 12 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 5771 Somerville ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 5772 Johnlambert || 1988 LB || 15 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5773 || 1989 NO || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5774 Ratliff || 1989 NR || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 5775 Inuyama || 1989 SP || 29 septembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 5776 ||  || 29 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 5777 Hanaki || 1989 XF || 3 decembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 5778 Jurafrance ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 5779 Schupmann ||  || 23 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 5780 Lafontaine ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 5781 Barkhatova ||  || 24 septembrie 1990 ||  || , L. V. Juravliova
|-
| 5782 Akirafujiwara || 1991 AF || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5783 Kumagaya || 1991 CO || 5 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 5784 Yoron || 1991 CY || 9 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 5785 Fulton || 1991 FU || 17 martie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  || 1991 RC || 3 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5787 ||  || 26 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 5788 || 1992 NJ || 1 iulie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 5789 Sellin || 4018 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5790 Nagasaki || 9540 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5791 Comello || 4053 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 5792 Unstrut || 1964 BF || 18 ianuarie 1964 ||  || F. Börngen
|-
| 5793 Ringuelet ||  || 5 octombrie 1975 ||  || 
|-
| 5794 Irmina ||  || 24 septembrie 1976 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 5795 Roshchina ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 5796 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 5797 Bivoj || 1980 AA || 13 ianuarie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 5798 Burnett ||  || 13 septembrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 5799 Brewington ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 5800 Pollock ||  || 16 octombrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-